Buona novella – espressione che indica il messaggio del Vangelo, parola che deriva appunto dal greco ευ-αγγέλιον ovvero "buona notizia"
 La buona novella – album di Fabrizio De André
 Araldi della Buona Novella – società di vita apostolica della Chiesa cattolica